Levji kralj je lahko:

 Levji kralj, medijska franšiza
 Levji kralj, film iz leta 1994
 Levji kralj 2: Simbov ponos, film iz leta 1998
 Levji kralj 3: Hakuna Matata, film iz leta 2004
 Levji kralj, film iz leta 2019
 Levji kralj, filmska glasba iz leta 1994
 Levji kralj, odrski muzikal iz leta 1994
 Levji kralj, videoigra iz leta 1994